Moeli ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Moeli (1849–1919), deutscher Psychiater und Neurologe
 Ludwig Moeli (1817–1894), deutscher Reichsgerichtsrat